

Geografia 
 Dibble – comune nella Contea di McClain, Stato dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio Dibble – ghiacciaio nella parte orientale della Terra di Wilkes, Antartide

Persone 
 Harold L. Dibble – archeologo statunitense
 Nicolás Dibble – calciatore argentino, attaccante
 Scott Dibble – politico statunitense